Чок:

 Чок — дульное сужение (или раструб), необходимое для уменьшения или увеличения рассеивания дроби.
 Чок (еда) — традиционное корейское мясное блюдо, обязательная часть поминального обеда.

Фамилия 
  (род. 1976) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Челтнема (с 2015).
 Чок, Альфред (1874—1954) — британский футболист.
  (1913—1991) — австралийский политик, премьер штата Квинсленд (1968).
  (род. 1952) — канадский телевизионный актёр, лауреат премий «Джемини» за лучшую мужскую роль второго плана (2001, 2002).
  (Дэвид Ли Чок; род. 1950) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (Фредерик Джеральд Хадсон Чок; 1910—1943) — британский крикетчик, капитан команды графства Кент (1938—1939).
 Чок, Джон (1940—2014) — канадский художник-керамист, член Королевской канадской академии искусств (с 2002), лауреат Премии генерал-губернатора в области изобразительных и мультимедиа-искусств (2000).
 Чок, Иштван (1865—1961) — венгерский художник-импрессионист.
 Чок, Крис (род. 1984) — американский телевизионный, театральный и киноактёр.
  (род. 1981) — австралийский игрок в регбилиг, игрок Суперлиги в составе клуба «Крусейдерс».
 Чок, Михай (род. 1961) — румынский дзюдоист, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Чок, Мэдисон (род. 1992) — американская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Чок, Сара (род. 1976) — канадско-американская телевизионная киноактриса.
  (род. 1948) — британский публицист, автор книг о крикете, лауреат премий «Книга года» Общества крикета (2001) и «Уисденского альманаха крикетчиков» (2004, 2008), Британской спортивной литературной премии (2009).
  — британский фехтовальщик, участник летних Олимпийских игр (1908).